Костровицкий — фамилия; имеет женскую форму Костровицкая.
 Костровицкий, Казимир-Рафаил Карлович (более известен как Карусь Каганец; 1868—1918) — белорусский поэт, драматург и художник, общественный деятель начала XX века. 
 Вонж-Костровицкий, Вильгельм Альберт Владимир Александр Аполлинарий (более известен как Гийом Аполлинер; 1880—1918) — французский поэт, литературный и художественный критик, журналист, деятель европейского авангарда начала XX века.

Костровицкая 
 Костровицкая, Вера Сергеевна (1906—1979) — артистка балета, балетный педагог и методист классического балета.